Синяки:
 Синяки — множественное число от синяк. См. гематома.

 Синяки (Велижский район) — деревня, Велижский район Смоленской области России.
 Синяки (Демидовский район) — деревня, Демидовский район Смоленской области России.
 Синяки (Краснинский район) — деревня, Краснинский район Смоленской области России.
 Синяки (Витебская область) — опустевшая деревня, Городокский район Витебской области.